Donald Johnson e Jared Palmer hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6–4, 4–6, 6–3, 7–6(6).

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2001
ATP Tour 2001